

Geografia 
 Brazos – fiume degli Stati Uniti
 Brazos – census-designated place della contea di Rio Arriba, Nuovo Messico, Stati Uniti
 Brazos Country – centro abitato degli Stati Uniti d'America nella contea di Austin dello Stato del Texas
 Valle del Brazos – regione degli Stati Uniti nello Stato del Texas

Pagine correlate 
 Brazos Bend